Йорг Ха́йнрих (, Ратенов) — немецкий футболист, провёл более 30 игр в составе национальной сборной, победитель Лиги чемпионов в составе дортмундской «Боруссии».

Карьера

Клубная 
Йорг Хайнрих начал свою карьеру в любительских клубах ГДР. На профессиональном уровне он дебютировал в 1994 году в составе «Фрайбурга», сразу став одним из лидеров команды, Хайнрих вскоре перешёл в сильнейший на то время немецкий клуб дортмундскую «Боруссию». В составе «Боруссии» прошли лучшие годы Хайнриха, вместе с ней он дважды становился чемпионом Германии, побеждал в Лиге чемпионов и Межконтинентальном кубке. После «Боруссии» карьера Хайнриха практически закончилась, проведя ещё один сезон в «Кёльне», затем он играл за любительские и ветеранские команды.

В сборной 
В составе национальной сборной Йорг Хайнрих дебютировал 21 июня 1995 года в матче со сборной Италии. Всего, в период с 1995-го по 2002-й годы он провел 37 матчей за сборную и забил 2 гола. Хайнрих был в составе немецкой команды на чемпионате мира-1998 и Кубке конфедераций — 1999.

Достижения 
 Победитель Лиги чемпионов (1): 1997
 Финалист Кубка УЕФА (1): 2002
 Победитель Межконтинентального кубка (1): 1997
 Чемпион Германии (2): 1996, 2002
 Бронза чемпионата Италии (1): 1999

Примечания

Ссылки 
 Профиль Йорга Хайнриха на сайте zerozerofootball.com
 Профиль Йорга Хайнриха на oleole.com
 Статистика Йорга Хайнриха на сайте rsssf.com
 Профиль Йорга Хайнриха на сайте weltfussball.de
 Профиль Йорга Хайнриха на сайте fussballdaten.de
 Статистика Йорга Хайнриха на сайте national-football-teams.com
 Профиль Йорга Хайнриха на сайте dfb.de
 Профиль Йорга Хайнриха на сайте kicker.de

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Фрайбург»
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Кёльн»
Игроки ФК «Унион» Берлин